Вильгельм Август Теодор Фоке (; 9 февраля 1886, Форхайм, Бавария, Германская империя — 19 сентября 1973, Франкфурт-на-Майне, ФРГ) — немецкий банкир и государственный деятель, президент Совета директоров Банка немецких земель (1948—1957).

Биография 
Родился в семье протестантского пастора в Ауфхаузене, свое детство провел в Мосбахе, куда отца перевели три года спустя. В 1908 г. окончил Университет Эрлангена — Нюрнберга, после промежуточной аттестации переехал в Росток, а затем — в Берлин.

После работы в Берлинском патентном ведомстве с 1913 по 1918 г. работал в имперском министерстве внутренних дел под руководством государственного секретаря Клеменса фон Дельбрюка, а затем — .

С 1919 по 1939 гг. он был членом совета директоров немецкого Рейхсбанка. В письме от 7 января 1939 г. Адольфу Гитлеру Воке вместе с другими членами правления Рейхсбанка он сообщил об истощении золотых резервов и риске инфляции, 1 февраля он был уволен с должности. В рамках Нюрнбергского процесса он был допрошен в качестве свидетеля защиты Ялмара Шахта.

В 1948—1957 гг. — президент Совета директоров Банка немецких земель. С августа по декабрь 1957 г. исполнял обязанности первого президента Бундесбанка. На этом посту считался последовательным сторонником стабильной валюты, также инициировал ряд непопулярных мер, таких, как многократное повышение процентной и ломбардных ставок. Его приверженность стабильной валюте и независимая кредитно-финансовая политика банка привела к напряженным отношениям с федеральным канцлером Конрадом Аденауэром.

Избранные труды 
 «Валюта вкладчика», Франкфурт-на-Майне (1950)
 «Здоровые деньги», Сборник речей и очерков о денежно-кредитной политике. Серия по денежно-кредитной и финансовой политике, Том 1. Франкфурт-на-Майне (1956)
 «К стабильности валюты», Кёльн (1957)
 «Цена стабильной валюты», Кельн (1958)
 «Путь к поддержанию денежной стоимости на национальном и международном уровнях» [Лекция], Эссен (1962)
 «Мемуары-воспоминания бывшего президента Бундесбанка», Штутгарт (1973)

Награды и звания 
Большой крест ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия».

Источники 
 https://www.bundesbank.de/en/bundesbank/organisation/executive-board/dr-wilhelm-vocke-666078
 https://www.deutsche-biographie.de/sfz136447.html